Пленный — человек (военнослужащий), захваченный противником в плен.

 «Пленный» — российско-болгарский кинофильм А. Учителя (2008).
 «Пленный» — картина английского художника Джозефа Райта.

См. также 
 Военнопленный
 «Пленный король» — набросок английского художника Джозефа Райта.